Miloslav Hořava kan syfta på:

 Miloslav Hořava (ishockeyspelare född 1961) – en ishockeyspelare i Tjeckoslovakien
 Miloslav Hořava (ishockeyspelare född 1982) – en ishockeyspelare i Tjeckien son till Miloslav Hořava född 1961